Спорный — название населённых пунктов в России:
 Спорный — хутор в Весёловском районе Ростовской области. 
 Спорный — хутор в Изобильненском районе Ставропольского края.
 Спорный — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.

См. также 
 Спорный мяч
 Спорная